Il termine tangenziale è utilizzato per una strada a scorrimento veloce, realizzata in zone particolarmente urbanizzate.

Le tangenziali poste ad Est del nucleo urbano in Italia sono:
 Tangenziale Est di Asti
 Tangenziale Est di Campobasso
 Tangenziale Est di Canicattì
 Tangenziale Est di Foggia
 Tangenziale Est di Lecce
 Tangenziale Est di Lodi
 Tangenziale Est di Milano
 Tangenziale Est di Novara
 Tangenziale Est di Padova
 Tangenziale Est di Pistoia
 Tangenziale Est di Roma
 Tangenziale Est di Torino
 Tangenziale Est di Varese
 Tangenziale Est di Verona